Sylvius ist der Familienname folgender Personen:

 Christophorus Sylvius (um 1561–um 1591), deutscher Lehrer, Dichter und Humanist
 Franciscus Sylvius (Franz de le Boë; 1614–1672), deutscher Arzt, Anatom und Naturwissenschaftler
 Jacobus Sylvius (1478–1555), französischer Anatom
 Johannes Sylvius Egranus (um 1480–1535), deutscher Theologe, Humanist und Reformator
 Petrus Sylvius (1470–1547), deutscher Theologe, Gegner Luthers

Siehe auch:
 Silvius